Slivje je lahko:

ime več naselij:
 Slivje, občina Hrpelje-Kozina
 Slivje, občina Krško
 Slivje, Svrljig (Srbija)

vodotok v Sloveniji:
Slivje, pritok Olimščice in s tem reke Sotle